Březno ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Gemeinde im Okres Chomutov, siehe Březno u Chomutova
 Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, siehe Březno u Mladé Boleslavi
 Březno, Ortsteil von Postoloprty, Okres Louny
 Březno, Ortsteil von Velemín, Okres Litoměřice
 Krásné Březno, Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Malé Březno, Gemeinde im Okres Most
 Malé Březno nad Labem, Gemeinde im Okres Ústí nad Labem
 Velké Březno, Gemeinde im Okres Ústí nad Labem
 Vysoké Březno, Ortsteil von Malé Březno, Okres Most

Siehe auch: Brezno (Begriffsklärung)